Velký Bor ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Velký Bor, Gemeinde im Okres Klatovy
 Velký Bor, Ortsteil von Strunkovice nad Blanicí, Okres Prachatice
 Velký Bor, Ansiedlung  von Prášily, Okres Klatovy